Лозная:

 Лозная — село, Ровеньский район, Белгородская область
 Лозная — река в России и на Украине, протекает в Белгородской области
 Лозная — река в России, протекает в Дубовском и Иловлинском районах Волгоградской области

См. также 

 Лозовая (устар. Лозная) — река в России и на Украине, протекает в Белгородской области